De finale van de League Cup van het seizoen 2006/07 werd gehouden op 25 februari 2007. Chelsea nam het op tegen Arsenal. Chelsea won het duel met 2-1 dankzij twee doelpunten van Didier Drogba, die na afloop ook verkozen werd tot man van de wedstrijd. Arjen Robben mocht aan het begin van de tweede helft invallen. In de extra tijd ontspoorde de wedstrijd. Na een hard duel tussen Kolo Touré en John Obi Mikel ontstond er een vechtpartij tussen beide teams. José Mourinho en Arsène Wenger liepen het veld op om de gemoederen te bedaren, maar pas na enkele minuten gingen de spelers uit elkaar. Touré, Mikel en Emmanuel Adebayor werden uitgesloten door scheidsrechter Howard Webb. Frank Lampard en Cesc Fàbregas kregen een gele kaart.

Finale

Wedstrijd

Zie ook
Engels voetbalkampioenschap 2006/07
Football League Cup 2006/07

2007
Chelsea FC
Arsenal FC
League Cup
League
Sportevenement in Cardiff